Kečka (1225 m) – szczyt w Górach Starohorskich na Słowacji
 Kečka (1529 m) – szczyt w Niżnych Tatrach  na Słowacji
 Kečka (822 m) – szczyt w Sulowskich Skałach na Słowacji
 Kečka (950 m) – szczyt w Wielkiej Fatrze na Słowacji
 Kečka (1139 m)– szczyt w Wielkiej Fatrze na Słowacji
 Keczka Żarska (słow. Kečka) – wzniesienie w południowo-zachodnim grzbiecie Szerokiej w słowackich Tatrach Zachodnich
 Keczka Przybylińska (słow. Kečka) – wzniesienie w południowo-zachodniej grani Bystrej w słowackich Tatrach Zachodnich